Стойчо Стойчев може да се отнася за:
 Стойчо Стойчев (1983), политолог, преподавател в Софийския университет
 Стойчо Герчев Стойчев (1899 – неизв.), български офицер, полковник
 Стойчо Стойчев (1934) – български учен, преподавател в ТУ – София
 Стойчо Стойчев (1937 – 1996) – български поет
 Стойчо Стойчев (1920 – ?) – български офицер, генерал-майор